Виноградарь — многозначный термин:

Профессия 
 Виноградарь — сельскохозяйственная профессия, направленная на выращивание столового и технического винограда.

Населённые пункты 
 Виноградарь — историческая местность, жилой массив Киева.
 Виноградарь — село в Раздельнянском районе Одесской области Украины.
 Красный Виноградарь — село в центральной части Дубоссарского района, Приднестровской Молдавской Республики.

Станции 
 «Виноградарь» — проектируемая станция Киевского метрополитена Сырецко-Печерской линии.

Прочее 
 «Виноградарь» — наименование российского футбольного клуба «Дербент» в 1969—1991 годах.

См. также 
  — хорватский футбольный клуб.